Kamares – sito archeologico di Creta
Kamares – ex comune greco, ora parte di Aigialeia
Kamares – antico acquedotto di Cipro